Il singolare del Stockholm Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Jan Gunnarsson.

Ivan Lendl ha battuto in finale 7–5, 6–0, 6–3  Magnus Gustafsson.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Stockholm Open 1989